Hillsborough kan syfta på:

Hillsborough Stadium – en fotbollsstadium i Hillsborough i England
Hillsborougholyckan
 Hillsborough (film) – en TV-film från 1996 om Hillsborougholyckan

Geografi

Grenada 

 Hillsborough (parishhuvudort), Carriacou Island,

Kanada 

 Hillsborough (ort i Kanada), New Brunswick,

Storbritannien 

 Hillsborough, Down i Nordirland, 
 Hillsborough, Sheffield – en stadsdel i Sheffield i England

USA 

 Hillsborough, North Carolina, countyhuvudort, Orange County, 
 Hillsborough, Kalifornien, ort, San Mateo County, 
 Hillsborough, New Hampshire, Hillsborough County,

Se även
Hillsborough County – flera

Robotskapade Grenadaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar